Йона Волах (, наст. имя Йона Волах Гофман; 1944—1985) — израильская поэтесса, писавшая на иврите.

Биография 
Родилась в семье выходцев из Бессарабии. Изучала живопись в Тель-Авивской художественной академии (1961—1962). В 1964 г. опубликовала первое стихотворение, в 1966 г. первую книгу «Слова» (). Входила в круг поэтов авангардного направления во главе с Меиром Визельтиром. Лауреат ряда литературных премий. Умерла от рака груди.

На русский язык стихи Волах переводили Савелий Гринберг, Илья Зунделевич, Гали-Дана Зингер, Мария Сосновская и др.

Книги стихов 
 «Слова» (, 1966) 
 «Два сада» (, 1969)
 «Поэзия» (, 1976)
 «Дикий свет» (, 1983)
 «Формы» (, 1985)
 «Шоу» (, 1985)

Ссылки 
 Русские переводы стихов Волах в журнале «Солнечное сплетение».
 Игаль Сарна. Йона Волох // «Зеркало», вып. 26 (2005).
  Йона Волах (jewish.in.ua)
 Мозг солнца — Гали-Дана Зингер об израильских поэтах Й. Волах и Х. Лескли
 Йона Волах. Из книги «Дикий свет»  — стихи в переводах Гали-Даны Зингер в журнале "Двоеточие" №13.
Йона Волах / тфилин (jewish.in.ua)

Поэты Израиля
Поэты на иврите
Родившиеся в 1944 году
Умершие в 1985 году
Персоналии по алфавиту
Деятели феминизма Израиля